First Person steht für:

 First Person, kanadische Fernsehserie von Raymond Whitehouse (1960)
 First Person, kanadische Talkshow von Adrienne Clarkson (1966)
 First Person, US-amerikanische Fernsehserie von Errol Morris (2000)
 First Person, geschlechtsneutrale englischsprachige Bezeichnung für First Lady oder First Gentleman

Siehe auch:
 Egoperspektive (auch First-Person-Perspektive)
 Ego-Shooter (auch First-Person-Shooter)